C60, C-60 ou C.60 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Maquis Zone 1 C60 de l'Armée Secrète Belge.

Sciences 
Chimie 
 Buckminsterfullerène (), une molécule.

Médecine 
 Tumeur maligne de la verge, d'après la Classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 4038 de la Galaxie des Antennes dans la constellation du Corbeau, notée C60 au Catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Courage C60, une barquette de course de l’écurie française Courage Compétition.

Transports 
Autoroutes 
  Autoroute espagnole C-60, une autoroute catalane.

Aviation 
 Caudron C.60, un avion de tourisme français.

Transport maritime 
 Himalaya, un paquebot britannique renommé C60 ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres